Il doppio  del Mitsubishi Electric Europe Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Stefano Galvani e Alberto Martín erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

James Auckland e Travis Rettenmaier hanno battuto in finale 7–5, 6–7(6), [10–4] Dušan Karol e Jaroslav Pospíšil.

Teste di serie 

 Olivier Charroin /  Nicolas Tourte (primo turno)
 Dušan Karol /  Jaroslav Pospíšil (finale)

 James Auckland /  Travis Rettenmaier (campioni) 
 Fabio Colangelo /  Marcio Torres (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Mitsubishi Electric Cup 2009